Die 4. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 10. bis 16. Juni 1985 in Calgary, Kanada, im Pengrowth Saddledome statt.

Medaillengewinner

Endrunde

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Referenzen 
 Badminton-Sport, 1985, S. 4–8
 WorldBadminton.net Resultate

1985
Weltmeisterschaft 1985
Weltmeisterschaft